Günter Deckert ist der Name folgender Personen:

* Günter Deckert (Holocaustleugner) (1940–2022), deutscher Politiker (NPD), Holocaustleugner, von 1991 bis 1996 Bundesvorsitzender der NPD
 Günter Deckert (Nordischer Kombinierer) (1950–2005), deutscher Nordischer Kombinierer